Asian Tour 2014/2015 – Turniej 1 (znany także jako Yixing Open 2014) − pierwszy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2014/2015. Turniej ten rozegrany zostanie w dniach 17-21 czerwca 2014 w Yixing Sports Centre w mieście Yixing w Chinach. Jest to turniej otwarty, w którym zagrać mogą, oprócz profesjonalistów także amatorscy zawodnicy, warunkiem jest wpisowe w wysokości 100 funtów.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 10 000 
II miejsce: £ 5 000 
Półfinalista: £ 2 500 
Ćwierćfinalista: £ 1 500 
Runda 4: £ 1 000 
Runda 3: £ 600 
Runda 2: £ 200 

Pula nagród: £ 50 000

Runda dzikich kart 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 136, 103, 101, 100  Li Hang
 135, 128, 124, 120, 119  Ding Junhui
 135  Michael Holt
 129  Ryan Day
 127  Barry Pinches
 125  Craig Steadman
 124, 102  Robert Milkins
 120  Chen Feilong
 117  Graeme Dott

 112  Yu Delu
 110, 103, 101  Jamie Burnett
 110  Qian Hua
 108  Sean O’Sullivan
 105  Craig Steadman
 104  Stuart Bingham
 104  Matthew Selt
 104  Lu Ning

Przypisy 

Players Tour Championship 2014/2015
2014 w Chinach